Detta är resultaten från herrarnas turnering i curling vid olympiska vinterspelen 1998. Matcherna spelades i Karuizawa i Japan. I första omgången mötte alla lag alla andra, och de fyra bästa gick till semifinal.

Medaljörer

Lag

Grundomgång

Slutresultat

Resultat
Alla tider är i Japan Standard Time

Match 1
Den 9 februari, 14:00

Match 2
Den 10 februari, 9:00

Match 3
Den 10 februari, 19:00

Match 4
Den 11 februari, 14:00

Match 5
Den 12 februari, 9:00

Match 6
Den 12 februari, 19:00

Match 7
Den 13 februari, 14:00

Tie-breaker 1
Den 13 februari, 19:00

Tie-breaker 2
Den 14 februari, 9:00

Slutspel

Semifinaler
Den 14 februari, 18:00

Bronsmatch
Den 15 februari, 9:00

Final
Den 15 februari, 17:00

Referenser

Curling vid olympiska vinterspelen 1998